Het ATP-toernooi van Brussel Indoor 1991 (met de officiële naam Donnay Indoor Championships 1991) werd gespeeld van 11 tot en met 17 februari 1991. Er werd gespeeld op tapijtbanen van het Vorst Nationaal in de Belgische stad Brussel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Brussel Indoor
1991